Иоганн Кундрат (; , Вена — , там же) — австрийский медик.

Биография 
Обучался медицине в Вене, где получил степень доктора. В 1868 году принят на работу в Венский университет. Работал с Йозефом Гиртлем и Карлом Рокитанским. В 1877 году возглавил кафедру патологии Грацского университета. Через пять лет вернулся в Венский университет на кафедру патологии, во главе которой находился до конца своих дней.

В 1893 году сделал комплексное описание лимфасаркаматоза, который в науке получил название болезни Кундрата.

Работы 
 «Ueber lympho-sarkomatosis». Wien klin Wschr 6: 211—213, 234—239, 1893.
 «Untersuchungen des menschlichen Endometriums»

Примечания

Библиография 
 Felix Czeike:  Bd. 3. Kremayr & Scheriau, Wien 1994

Патологи Австрии
Преподаватели Венского университета
Преподаватели Грацского университета
Похороненные на Центральном кладбище Вены